Als Strahlenmedizin oder Strahlenheilkunde werden die Teilgebiete der Medizin bezeichnet, die sich mit ionisierender Strahlung befassen:

 Nuklearmedizin
 Radiologie
 Strahlentherapie
 Strahlenbiologie